El Parque de pelota Pan Am (en inglés: Pan Am Ball Park) es un centro de béisbol y sóftbol localizado en Ajax, en la provincia de Ontario, en Canadá. La instalación albergará cuatro estadios diferentes sobre un complejo deportivo previo. Dos campos de primer nivel tendrán capacidad para 5000 cada uno, uno de los cuales es para el béisbol y el otro para el sóftbol. Dos campos de competencia también se construirán y tendrán capacidad para 1200 cada uno (uno para cada deporte). La instalación tiene un costo de aproximadamente de entre 8 y 9 millones de dólares canadienses.

Véase también
Béisbol
Instalación deportiva
Sóftbol

Referencias

Estadios de sóftbol de Canadá
Estadios de béisbol de Canadá
Estadios de Ontario